Cejp je české příjmení. Přechýlenou variantou je Cejpová. 

 Jaroslav Cejp (1924–2002) – československý fotbalista
 Karel Cejp (1900–1979) – český přírodovědec a vysokoškolský pedagog
 Ladislav Cejp (1910–1979) – český anglista, filolog, literární historik a vysokoškolský pedagog

Česká příjmení